Внучково — название населённых пунктов.

Россия 
 Внучково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Внучково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 Внуково
 Внук (значения), Внучка (значения), Внучки